Smyrna steht für:

 eine Stadt in Kleinasien, das heutige Izmir, dessen antike Vorgängersiedlung Alt-Smyrna war
 Myrrha (auch Smyrna genannt), Mutter des Adonis in der griechischen Mythologie
 Smyrnateppich (kurz Smyrna)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Smyrna (Alabama)
 Smyrna (Arkansas) (Dorf und gleichnamige Gemeinde)
 Smyrna (Delaware)
 Smyrna (Georgia)
 Smyrna (Indiana)
 Smyrna (Iowa)
 Smyrna (Kentucky)
 Smyrna (Maine)
 Smyrna (Michigan)
 Smyrna (Mississippi)
 Smyrna (Nebraska)
 Smyrna (New York)
 Smyrna (North Carolina)
 Smyrna (Ohio)
 Smyrna (Pennsylvania)
 Smyrna (South Carolina)
 Smyrna (Tennessee)
 Smyrna (Texas)
 Smyrna (Washington)
 Smyrna Center (Maine)
 Smyrna Landing (Delaware)
 Smyrna Mills (Maine)
 New Smyrna Beach (Florida)

 Smyrna ist der Name folgender Personen:
 Michael von Smyrna (* um 1754, † 1772), Neumärtyrer der orthodoxen Kirche
 Polykarp von Smyrna (* um 69; † um 155), Bischof und Apostolischer Vater
 Quintus von Smyrna (3. Jahrhundert n. u. Z.), Dichter

 Siehe auch:
 Nea Smyrni, ein Vorort Athens, benannt nach Flüchtlingen aus Smyrna